Le Père ist der Name folgender Personen:

 Gratien Le Père (1769–1826), leitender Ingenieur des damaligen Vorläufers der französischen École Nationale des Ponts et Chaussées
 Jacques-Marie Le Père (1763–1841), französischer Ingenieur im Corps impérial des ponts et chaussées 

Siehe auch:
 Lepère